

AI 
 AI – oznaczenie kodowe IATA linii lotniczych Air India
 AI – format zapisu plików (nie mylić z formatem arkusza "A1")
 AI – Amnesty International
 AI – architektura informacji
 AI (ang. artificial intelligence) – sztuczna inteligencja
 A.I. Sztuczna inteligencja – film fabularny w reżyserii Stevena Spielberga
 AI (łac. Congregatio Ancillarum Iesu) – żeńskie zgromadzenie zakonne Siostry Sługi Jezusa
 Geokodowanie:
 AI – Anguilla (oznaczenie kodowe według ISO 3166-1)
 AI – kanton Appenzell Innerrhoden w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)

Ai 
 Ai – imię

ai 
 ai – dwuznak występujący w języku angielskim i francuskim
 A.i. – amerykański zespół muzyczny
 a.i. (ang. active ingredient) – substancja czynna 
 .ai – krajowa domena internetowa najwyższego poziomu przypisana dla stron internetowych Anguilli

Strony ujednoznaczniające